(« gaz hilarant » en anglais) est le titre de plusieurs films :
 Laughing Gas, film muet américain réalisé par Edwin S. Porter, sorti en 1907 ;
 Laughing Gas, titre original du film muet américain Charlot dentiste réalisé par Charlie Chaplin, sorti en 1914 ;
 Laughing Gas, film muet américain réalisé par Erle C. Kenton, sorti en 1922 ;
 Laughing Gas, film muet américain réalisé par Gilbert Pratt, sorti en 1924 ;
 Laughing Gas, film américain d'animation réalisé par Ub Iwerks, sorti en 1931 ;

Voir aussi 
 Protoxyde d'azote